Илья Иванович Исаев (18 июля 1674 — 14 июля 1741) — государственный деятель Российской империи, обер-инспектор Главного магистрата, вице-президент Коммерц-коллегии, действительный статский советник.

Биография 
По происхождению московский купец, сын взятого в плен в 1655 г. жителя г. Дубровны, записавшегося в 1671 году в московскую мещанскую слободу; Илья Исаев стал известен Петру Великому в Архангельске и так понравился ему своею сметливостью, что когда Рига была занята русскими, Петр в 1712 году, назначил его быть «над рижским магистратом у надсмотра тамошних коммерческих дел»; к великому неудовольствию лифляндского купечества оно было подчинено Исаеву, которому царь поручил заботиться о развитии через Ригу русской торговли и об установлении казенной продажи некоторых отпускных товаров. 16 января 1721 г., когда учрежден был Главный магистрат, президентом его назначен был кн. Ю. Трубецкой, а помощником ему — «обер-инспектор» Илья Исаев и им поручено было устроить магистратское управление во всех городах России; в 1722 г. Петр грозил им обоим строгим наказанием за медленное исполнение этого предписания. В 1726 г. Исаев назначен был, вместе с Дмитрием и Осипом Соловьевыми, к исправлению русского тарифа, причем в руководство им был сообщен тариф голландский в переводе на русский язык. 

8 октября 1731 года был издан Именной указ о соединении Берг-коллегии и Мануфактур-конторы с Коммерц-коллегией и утверждении президента и вице-президента Коммерц-коллегии, которыми стали соответственно тайный советник А. Л. Нарышкин и Исаев. Однако они проработали во главе Коммерц-коллегии только полтора года: 2 апреля 1733 года Нарышкин был назначен присутствовать в сенат, новым президентом Коммерц-коллегии стал П. П. Шафиров, а Исаев тем же указом был сменён на посту вице-президента князем И. А. Щербатовым.

Это, однако, не означало полного ухода Исаева от дел: так, 31 октября 1735 года он участвовал в совещании с кабинет-министрами и рядом сенаторов (в том числе бывшим президентом Коммерц-коллегии Нарышкиным), на котором они "имели рассуждение об учреждении магистрата".  

2 января 1737 года Исаев по прошению был уволен от службы с отпуском в Москву. После смены царствования в 1741 году он подал прошение о награждении чином: 
"...в 1737 г., по именному указу, от дел отставлен, а рангом не награждён, и просил, чтоб за многовременное и верно усердное его служение наградить действительным рангом против других, которые тем при отставке пожалованы бывают   

Сенат счёл прошение бывшего вице-президента Коммерц-коллегии вполне обоснованным и 8 июня 1741 года представил Исаева к награждению чином действительного статского советника, который и был ему пожалован Правительницей Анной Леопольдовной через месяц, 8 июля.

Однако этот знак признания заслуг пришёл слишком поздно: согласно "Московскому некрополю", Исаев умер ещё в июне, а его погребение в церкви Адриана и Наталии на 1-й Мещанской в Москве состоялось 16 июля 1741 года.

Семья 
Илья Иванович Исаев был женат на Авдотье Семёновне Панкратьевой (ум. после 1750), дочери гостя Семена Ивановича Панкратьева. От этого брака было три дочери, две из них были замужем за видными военными деятелями:

 Ирина (ум. после 1777) — за адмиралом, членом Адмиралтейств-коллегии Иваном Лукьяновичем Талызиным (1700—1777).
 Евдокия (1717—1774) — за генерал-поручиком, Киевским обер-комендантом, членом Военной коллегии Владимиром Ивановичем Лопухиным (1703—1797); их сын, внук Исаева — сенатор, публицист, действительный тайный советник Иван Владимирович Лопухин (1756—1816).
Мария (ум. после 1780) — девица.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Государственные деятели Российской империи
Действительные статские советники